Fasth ist der Familienname folgender Personen:

 Jesper Fasth, früherer Name von Jesper Fast (* 1991), schwedischer Eishockeyspieler
 Niclas Fasth (* 1972), schwedischer Golfspieler
 Viktor Fasth (* 1982), schwedischer Eishockeytorwart